O Nu-Sol (Núcleo de Sociabilidade Libertária do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) é um núcleo de pesquisa autogestionado que tem como foco temáticas diversas relacionadas ao anarquismo, entre estas o antiautoritarismo e o abolicionismo penal. Existe desde 1997. Entre suas produções escritas está a revista semestral Verve, o boletim mensal Hypomnemata e o periódico semanal Flecheira libertária. Produziu também dois programas para a TV Universitária - Ágora, e Os Insurgentes - e organiza com frequência saraus, aulas-teatros e outras atividades de promoção e estudo do anarquismo.

Produção
É um Núcleo autogestionário que produz uma revista semestral (Verve); site; boletim informativo eletrônico mensal (Hypomnemata); publicação semanal comentando acontecimentos no planeta (Flecheira libertária); livros, coleções de textos anarquistas; vídeos; exposições; traduções; festas; saraus; programas anarquistas (Ágora, e Os Insurgentes,) para a televisão universitária; aulas-teatro semestrais; televisão; inventando anarquias e muita pesquisa.

As reuniões de trabalho do Nu-Sol são semanais. As discussões públicas na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com cientistas, artistas, ativistas e autodidatas são regulares, sob a forma de mesa-redonda, conversações, relatos de pesquisas e de movimentos sociais, lançamentos de livros, saraus e debates sobre temas da atualidade.

A Revista Verve é publicada regularmente desde 2002, com edições semestrais. Os lançamentos das Revistas são realizados na PUC-SP, com divulgação regular em diversos meios.

Publicações eletrônicas
 Hypomnemata, boletim eletrônico mensal, desde 1999.
 Flecheira libertária, semanal, desde 2007.

Séries para TV
 Ágora, agora, apresentação da série ao vivo de setembro a outubro de 2007; reapresentação de janeiro a março de 2008 e de fevereiro a abril de 2009.

 Ágora, agora 2, apresentação da série de setembro a dezembro de 2008; reapresentação de abril a julho de 2009 e de julho a outubro de 2009.

 Ágora, agora 3.

 Os insurgentes, apresentação de abril a junho de 2008; reapresentação de junho a agosto de 2008, de dezembro de 2008 a fevereiro de 2009.
Canal universitário/TVPUC e transmissão simultânea no site.

DVDs
 Ágora, agora, edição de 8 programas da série PUC ao vivo.
 Os insurgentes, edição de 9 programas.
 Ágora, agora 2, série de 12 antiprogramas para TV-PUC/CNU.
 Ágora, agora 3.

Vídeos
 Libertárias, 1999.
 Foucault-Ficô, 2000.
 Um incômodo, 2003.
 Foucault, último, 2004.
 Manu-Lorca, 2005.
 A guerra devorou a revolução. A guerra civil espanhola, 2006.
 Cage, poesia, anarquistas, 2006.
 Bigode, 2008.
 Video-Fogo, 2009.

CD-ROM
 Um incômodo, 2003 (artigos e intervenções artísticas do Simpósio Um incômodo).

Livros
 Edson Passetti e Acácio Augusto. Anarquismos e educação. São Paulo, Autêntica, 2008.
 Edson Passetti. Anarquismo urgente. Rio de Janeiro, Achiamé, 2008.
 Edson Passetti e Salete Oliveira (orgs.). Terrorismos. São Paulo, Cortez, 2006.
 Edson Passetti e Salete Oliveira (orgs.). A tolerância e o intempestivo. São Paulo, Ateliê Editorial, 2005.
 Edson Passetti (org.). Curso livre de abolicionismo penal. Rio de Janeiro, Editora Revan/Nu-Sol, 2004.
 Edson Passetti (org.). Kafka-Foucault, sem medos. São Paulo, Ateliê Editorial, 2004.
 Beatriz Scigliano Carneiro. Relâmpagos com claror: Lígia Clark e Helio Oiticica, vida como arte. São Paulo, Ed. imaginário/FAPESP, 2004.
 Thiago Rodrigues, Política e drogas nas Américas. São Paulo, Educ/FAPESP, 2004.
 Thiago Rodrigues, Narcotráfico, uma guerra na guerra. São Paulo, Desatino, 2003.
 Mikhail Bakunin. Estatismo e anarquia. São Paulo, Ed. Imaginário/Ícone Editora/Nu-Sol, 2003.
 Pierre-Joseph Proudhon. Do Princípio Federativo. São Paulo, Ed. Imaginário/Nu-sol, 2001.
 Coleção Escritos Anarquistas, 1999-2004

Pesquisa
O Nu-Sol investe na formação de pesquisadores libertários que vai da Iniciação científica ao Pós-Doutorado. Realiza cursos curriculares na graduação - o de anarquismo existe como matéria, em Ciências Sociais, desde 1988 -, na pós-graduação, e em cursos livres (desenvolvidos por pesquisadores do Núcleo e convidados externos) abertos a interessados sem pré-requisitos universitários e certificações.

Produz e pratica anarquismo como memória e atualidade, procedendo daí seu interesse no abolicionismo penal como estratégia de resposta às urgências locais, afirmando a possibilidade do fim da prisão para jovens no Brasil.

Ligações externas
 Site do Nu-Sol
 10 anos da revista verve

Organizações anarquistas
Núcleos de pesquisa do Brasil
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo